Batna est un nom propre qui peut se référer à :

Villes
 Batna, la cinquième ville d'Algérie, capitale des Aurès.

Divisions administratives
 Wilaya de Batna, une division territoriale de l'Algérie, dont le chef-lieu est la ville de Batna.
 Daïra de Batna, une division administrative de la wilaya de Batna.
 Département de Batna, département français de l'Algérie coloniale, dont la ville de Batna était le chef-lieu.

Sociétés
 Eau minérale Batna, eau de source exploitée dans la Wilaya de Batna.
 Batna Info, une revue mensuelle de la ville.
 Batna, variété de bonbons à la réglisse et à l'anis de la marque Kréma.

Autres
 Batna, est l'un des noms de Lilith 
 BATNA ou Best alternative to a negotiated agreement, est une stratégie de négociation